Artemísion, cap d'Eubea i d'un promontori de la regió, enfront del qual es van enfrontar les flotes dels grecs i perses durant la invasió de Xerxes el 480 aC.
 Artemision, nom llatí del setè mes del calendari de Cízic, equivalent al modern abril i el novè mes del calendari d'Efes, corresponent al modern març.